Деннис Фентон (, 20 ноября 1888 — 29 марта 1954) — американский военный, олимпийский чемпион.

Деннис Фентон родился в 1888 году в Вентри, Соединённое королевство Великобритании и Ирландии. В 1906 году эмигрировал в США, в 1908 году вступил в американскую армию, служил в 35-м пехотном полку, в 1914 году стал сержантом пулемётной роты.

В 1920 году на Олимпийских играх в Антверпене Деннис Фентон стал чемпионом в командном первенстве в стрельбе из военной винтовки лёжа на дистанции 600 м, в командном первенстве в стрельбе из произвольной винтовки из трёх положений на дистанции 300 м и в командном первенстве в стрельбе из малокалиберной винтовки стоя на дистанции 50 м, а также завоевал бронзовую медаль в личном первенстве в стрельбе из малокалиберной винтовки стоя на дистанции 50 м. В 1924 году он принял участие в Олимпийских играх в Париже, где завоевал бронзовую медаль в командном первенстве в стрельбе одиночными выстрелами по движущейся мишени.

В 1937 году Деннис Фентон вышел в отставку.

Ссылки 
 

Стрелки США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по стрелковому спорту
Чемпионы летних Олимпийских игр 1920 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1920 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1924 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1920 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1924 года